

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 3 podstawowe
 Suche – część miasta Szczyrk
 Suche – część wsi Obidza w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Suche – wieś w woj. małopolskim, w pow. tatrzańskim, w gminie Poronin 
 Suche – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Płoniawy-Bramura 
 Suche – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Krasnosielc
 Suche – część wsi Laliki w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Milówka
 Suche – część wsi Szare w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Milówka

Zobacz też 
Bacze Suche, Dakowy Suche, Glinki Suche, Góry Suche, Góry Suche (województwo łódzkie), Rytele Suche, Sokolniki Suche, Suche Lipie, Suche Łany